Larreule, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Larreule, commune française des Hautes-Pyrénées

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France